ADS може значити:

 Active Directory Service — служба каталогів Microsoft Windows, яка дозволяє централізовано управляти об'єктами в домені, в тому числі визначає права користувачів на доступ до об'єктів.
 Advantage Database Server — клієнт/серверна система управління даними.
 «Airforce Delta Storm» — відеогра.
 Alternate Data Streams — механізм файлової системи NTFS, що дозволяє зберігати, на додаток до звичайних файлів, допоміжні (службові) іменовані набори даних.
 Applied Digital Solutions — компанія-розробник систем безпеки.
 Advanced Design System — система проектування та аналізу даних НВЧ пристроїв.
 Ardrossan Harbour — залізнична станція у Великій Британії.
 Astrophysics Data System — система астрофізичних даних NASA.
 Attention Deficit Syndrome — синдром дефіциту уваги або порушення уваги з гіперактивністю.
 Automated decision support — система підтримки прийняття рішення.
 ADS 95 RANGER — тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат.
 ADS 16402 — подвійна зоряна система, що складається з двох сонцеподібних зірок, розташованих у напрямку сузір'я Ящірка.